Польский легион в Турции () — наёмное формирование, созданное в годы русско-турецкой войны 1877—1878 годов в Константинополе из поляков, эмигрировавших в Османскую империю.

История 
Поляки-шляхтичи, кто не был склонен к мещанскому и крестьянскому труду, стали наниматься по всему миру в группы наёмников, получивших название «Польские легионы». В империи османов созданием польского легиона выходцы из Лехистана занимались и ранее, так ещё А. Мицкевич пытался возродить легион, но не довёл это дело до конца, скончавшись 26 ноября 1855 года, в Константинополе.

Отдельные поляки всё надеялись на создание Большой Польши и желая поражения России, не оставались вдалеке от событий на Балканах, видя в османах союзников против России, с готовностью вливались в ряды Османской армии. Так сторонники османо-польского военно-политического союза сформировали в Константинополе боевую единицу — Польский легион. Легион состоял из двух отрядов: европейского и азиатского. Первый, численностью 70 (65) человек, под командованием Юзефа Ягмина (участник бунтов (восстаний) 1830 и 1863 годов), входил в состав дивизии Салиха-паши. 23 августа 1877 года он принял участие в сражении у селения Кизлар, понёс при этом большие потери. Азиатский отряд поляков действовал на кавказском фронте.

См. также 
 Башибузуки

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сайт Западная Русь.

Польские легионы
Вооружённые силы Османской империи
Русско-турецкая война (1877—1878)